Il monastero di San Salvatore a Brescia (poi monastero di Santa Giulia)
Il monastero di San Salvatore a Capo di Ponte
Il monastero di San Salvatore a Castelnuovo Berardenga
Il monastero di San Salvatore a Pavia
Il monastero di San Salvatore a Redondesco
Il monastero di San Salvatore a Savignone

Pagine correlate
 Abbazia di San Salvatore
 Chiesa di San Salvatore
 Convento di San Salvatore